Periboea är ett släkte av ringmaskar. Periboea ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Periboea